Zwitserland
 113390 Helvetia, een planetoïde
 Helvetia (allegorie), een allegorische personificatie van Zwitserland
 Helvetia (Arizona), een plaats in de VS
 Helvetia (automerk), een Frans automerk
 Helvetia (geslacht), een spinnengeslacht
 Helvetia (motorfiets), een Zwitsers motorfietsmerk
 Helvetia (trein), een Europese internationale trein voor de verbinding Hamburg - Zürich
 Helvetia (verzekeringen), een Zwitserse verzekeringsmaatschappij
 Helvetia (wielerploeg), een voormalige Zwitserse wielerploeg
 een bestuurslaag van de provincie Noord-Sumatra, Indonesië:
 Helvetia (Labuhan Deli), regentschap Deli Serdang
 Helvetia (Medan Helvetia), regentschap Medan
 Helvetia (Sunggal), regentschap Deli Serdang
 Radarstoomboot Helvetia, een radarstoomboot uit 1875 op het Meer van Zürich